Invincible () може значити:

У музиці

Альбоми 

 «Invincible» — альбом Майкла Джексона.
 «Invincible» — альбом гурту «5ive».
 «Invincible» — альбом гурту «Skillet».
 «Invincible» — альбом гурту «Two Steps From Hell».

Пісні 

 «Invincible» — пісня гурту «Adelitas Way».
 «Invincible» — пісня Кароли Геґґвіст.
 «Invincible» — пісня гурту «Muse».
 «Invincible» — пісня гурту «OK Go».
 «Invincible» — пісня Тайні Темпа.

Кораблі 
 Лінійні крейсери типу «Інвінсібл»
 Авіаносці типу «Інвінсібл» — серія британських легких авіаносців 1980-2010-х років.
 HMS Invincible — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.